Woolf est un patronyme notamment porté par :
 Arthur Woolf (1766-1837), ingénieur mécanicien anglais.
 Benjamin Edward Woolf (1836-1901), musicien et journaliste américain.
 Edgar Allan Woolf (1881-1948), scénariste américain.
 Julia Woolf (1831-1893), compositrice et pianiste anglaise.
 John Stuart Woolf (1936-2021), historien et traducteur anglais.
 Victoria Woolf, un des pseudonymes de la romancière britannique Sheila Holland (1937-2000).
 Virginia Woolf (1882-1941), femme de lettres britannique et féministe.
 Leonard Woolf (1880-1969), éditeur, journaliste, militant politique et écrivain britannique.

Woolf est aussi un prénom :
 Woolf Barnato (1895-1948), pilote automobile anglais.

Divers 
 Woolf, un cratère d'impact présent à la surface de Vénus.

Voir aussi 
Représentation de Hanes-Woolf

Homonymie de patronyme